

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bierna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików 
 Bierna – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice